Ясеново може да се отнася за:

 Ясеново, село в Област Бургас, България;
 Ясеново, село в Област Стара Загора, България;
 Ясеново, историческо село в областта Азот, Република Македония;
 Ясеново, село в Община Бела църква, Южнобанатски окръг, Войводина, Сърбия;
 Ясеново, село в Община Деспотовац, Поморавски окръг, Сърбия;
 Ясеново, село в Община Нова Варош, Златиборски окръг, Сърбия.
 Ясеново, село в Словакия.